Еврокуп 2015/16. је 14. сезона другог по важности кошаркашког клупског такмичења у Европи. У односу на претходну сезону неће бити измена у систему такмичења, тако да:
 Прва фаза броји 36 клубова распоређених у шест група, при чему из сваке групе такмичење настављају прва четири (укупно 24 клуба). 
 Друга фаза броји 32 клуба и у њој се тимовима који су прошли претходни део такмичења прикључује 8 екипа елимисаних у првој фази Евролиге. Клубови су распоређени у осам група, при чему из сваке групе такмичење настављају прва два (укупно 16 клубова).
 Парови осмине финала, четвртфинала, полуфинала и финала играју по две утакмице (на домаћем и гостујућем терену), а о победнику двомеча одлучује збирна кош разлика.

Учесници 

Легенда:

Жреб 
Жреб за прву групну фазу обављен је 9. јула 2015. године. 36 клубова је по територијалном принципу подељено у две конференције - Западну и Источну. Где год је то могуће, води се рачуна да се у истој групи не нађу два клуба из исте земље. Екипе које учествују у Јадранској лиги третирају се као да су из исте земље.

 Западна конференција (групе А, Б, Ц):

 1 ЧЕЗ Нимбурк и Теленет Остенде су тек након извршеног жреба отказали учешће у овом такмичењу (тачније, определили су се за ФИБА Куп Европе). Њихова места у групама заузели су Олденбург и Лудвигсбург.
 Источна конференција (групе Д, Е, Ф):

Прва фаза „Топ 36“ 
Прва фаза играла се од 13. октобра до 16. децембра 2015. године.

Група А 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Б 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Ц 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Д 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Е 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Ф 

Домаћини су наведени у левој колони.

Друга фаза „Топ 32“ 
Друга фаза играла се од 5. јануара до 10. фебруара 2016. године.

Група Г 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Х 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група И 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Ј 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група К 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Л 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група М 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Н 

Домаћини су наведени у левој колони.

Осмина финала 
Предност играња друге утакмице на домаћем терену има клуб који је био победник групе у „Топ 32“ фази.

Четвртфинале 
Предност играња друге утакмице на домаћем терену има клуб који је био победник групе у „Топ 32“ фази. Ако су оба тема заузела исту позицију, следећи критеријум је број остварених победа у „Топ 32“ фази. Уколико су и по том основу изједначени, о предности одлучује кош разлика у „Топ 32“ фази.

Полуфинале 
Предност играња друге утакмице на домаћем терену има клуб који је био победник групе у „Топ 32“ фази. Ако су оба тема заузела исту позицију, следећи критеријум је број остварених победа у „Топ 32“ фази. Уколико су и по том основу изједначени, о предности одлучује кош разлика у „Топ 32“ фази.

Финале 
Предност играња друге утакмице на домаћем терену има клуб који је био победник групе у „Топ 32“ фази. Ако су оба тема заузела исту позицију, следећи критеријум је број остварених победа у „Топ 32“ фази. Уколико су и по том основу изједначени, о предности одлучује кош разлика у „Топ 32“ фази.

Појединачне награде

Најкориснији играчи кола

Годишње награде

Спољашње везе 

 Званичан сајт Еврокупа
 Званичан сајт УЛЕБ-а

Сезоне Еврокупа у кошарци
Сезона 2015/16. у европској кошарци